Перю́с-Вьей () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Монтескью. Округ коммуны — Миранд.

Код INSEE коммуны — 32317.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 610 км к югу от Парижа, в 105 км западнее Тулузы, в 33 км к западу от Оша.

На северо-востоке коммуны протекает река  и расположено озеро Сен-Жан.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 70 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 38 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 28 были экономически активными, 10 — неактивными (показатель активности — 73,7 %, в 1999 году было 85,4 %). Из 28 активных жителей работали 23 человека (12 мужчин и 11 женщин), безработных было 5 (2 мужчин и 3 женщины). Среди 10 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 8 — пенсионерами, 1 был неактивным по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Андрея (XI век). Исторический памятник с 1949 года
 Обсерватория на озере Сен-Жак

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер